Вику́лин — русская фамилия, образованная от имени Викул.

Известные носители:

 Викулин, Алексей Александрович (род. 1992) — российский спортсмен-гребец.
 Викулин, Владимир Васильевич (род. 1947) — советский и российский менеджер, учёный в области материаловедения, политический деятель.
 Викулин, Даниил (1653—1733) — один из основателей Выгорецкой киновии, духовный писатель, один из соавторов «Поморских ответов».
 Викулин, Иван Михайлович (род. 1940) — физик, математик; Доктор физико-математических наук (1975), профессор (1977).
 Викулин, Павел Викторович (род. 1989) — российский лыжник.
 Викулин, Юрий Игоревич (род. 1986) — российский игрок в хоккей с мячом. Заслуженный мастер спорта России (2006).

Женская форма фамилии:
 Викулина, Мария Александровна (род. 1990) — российская актриса театра.
 Викулина, Татьяна Семёновна (1895—?) — депутат Верховного Совета СССР I созыва (1937—1946).